The Outfit (1973), een Amerikaanse film van John Flynn
The Outfit (1993), een Amerikaanse film van J. Christian Ingvordsen
The Outfit (2022), een Amerikaanse film van Graham Moore
The Outfit (computerspel), een computerspel uit 2006 van Relic Entertainment
Chicago Outfit, of The Outfit, een Amerikaanse maffia-organisatie uit Chicago